Advance puede referirse a:

Localidades
 Advance, pobaldo en Indiana, Estados Unidos
 Advance, pobaldo en Michigan, Estados Unidos
 Advance, pobaldo en Carolina del Norte, Estados Unidos
 Advance, pobaldo en Michigan, Estados Unidos

Otros usos
 Advance, nombre de una variedad de manzano